Воротники:
 Воротники́ (устар.) — воротные сторожа, в обязанности которых входило отпирать и запирать городские ворота (устар. ворота́) и хранить от них ключи.
 Воро́тники — прислуга в артиллерии, на Руси, эпохи до Дмитрия Донского, сапёры; происходило от во̀рота, — приспособления для подъема груза в метательных машинах.

Топоним 
 Воротники — деревня в Лямбирском районе Мордовии.
 Воротники — историческая слобода в Москве.
 Воротники — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Примечания